Бель-1 () — агрогородок в Кричевском районе Могилёвской области Белоруссии. Административный центр Лобковичского сельсовета.

География 
Агрогородок находится в северо-восточной части Могилёвской области, в пределах Оршанско-Могилёвской равнины, на берегах реки , вблизи места впадения её в реку Сож, на расстоянии примерно 3 километров (по прямой) к северу от Кричева, административного центра района. Абсолютная высота — 162 метра над уровнем моря. Через населённый пункт проходит республиканская автодорога .

История 
Согласно «Списку населённых мест Могилёвской губернии» 1910 года издания населённый пункт входил в состав Малятичской волости Чериковского уезда Могилёвской губернии. В селе Бель 1-я имелось 130 дворов и проживало 834 человека (415 мужчин и 419 женщин).

Население 
По данным переписи 2009 года, в агрогородке проживало 385 человек.

Культура 

 Бельский сельский Дом культуры-музей

Примечания 

Агрогородки Кричевского района